Nogometni klub Rudar je lahko:
NK Rudar Velenje
NK Rudar Trbovlje